«Гре́тна» () — шотландский футбольный клуб, выступавший в Премьер-Лиге, который получил путёвку в высший дивизион страны в сезоне 2006/07, обыграв в последнем туре «Росс Каунти». «Гретна» смогла всего за пять лет из любительского клуба, представляющего Первый дивизион английской Северной Премьер-Лиги, стать профессиональной командой, которая играет в элитной лиге Шотландии. В 2008 году клуб был расформирован из-за серьёзных финансовых проблем.

В 2008 году после расформирования «Гретны» был образован любительский футбольный клуб «Гретна 2008» (Gretna F.C. 2008), не являющийся преемником старого.

История

Выступления в Англии 
Из-за географического положения города  на границе Англии и Шотландии одноимённый клуб в период с 1946 по 2002 годы был членом Футбольной ассоциации Англии.
В 1993 и 1999 годах руководство обращалось в Футбольную лигу Шотландии с просьбой о членстве. Третья попытка (в июне 2002) оказалась успешной, и команда была заявлена в Третий дивизион Шотландии.

Выступления в Шотландии 
Завершив первый сезон Третьего дивизиона 2002/03 в четвёртой по значимости шотландской лиге на шестом месте, в следующем году «Гретна» была в шаге от выхода во Второй дивизион (3 место), куда они попали по результатам розыгрыша 2004/05 (1 место).

В футбольном году 2005/06 клуб занял первое место во Втором дивизионе и дошел до финала Кубка Шотландии, который был проигран «Харт оф Мидлотиан» по пенальти. Тем не менее, «Гретна» добилась права дебютировать в Кубке УЕФА.

Став победителем Первого дивизиона 2006/07, команда добилась права участия в Премьер-лиге — высшей шотландской лиге. После расформирования в 2008 году на средства фанатов был основан новый клуб Гретна 2008, выступающий в любительских лигах Шотландии (с сезона 2013/14 — в пятом дивизионе).

Еврокубки 
В 2006 «Гретна» дебютировала в Кубке УЕФА, став первой командой из третьей по значимости шотландской лиги, принявшей участие в еврокубках. Во втором квалификационном раунде «Гретна» потерпела разгромное домашнее поражение 1:5 от ирландского «Дерри Сити». Первым еврокубковым голом шотландской команды отметился Райан Макгаффи. В ответной игре были набраны первые евроочки — ничья 2:2.

Достижения 
 Победитель Первого дивизиона Северной Лиги (1991, 1992)
 Победитель Третьего дивизиона Шотландии (2005)
 Победитель Второго дивизиона Шотландии (2006)
 Финалист Кубка Шотландии (2006)
 Победитель Первого дивизиона Шотландии (2007)

Рекорды 
 Самая крупная победа: 20:0 в матче против «Силлота» (1962)
 Самое крупное поражение: 2:9 в матче против «Эштон Юнайтед» (2000)
 Наибольшее количество очков за сезон: 98 (2004/05)
 Наибольшее количество голов в лиге за сезон: 38 — Кенни Дьючер (2004/05)
 Больше всех хет-триков за сезон: 6 — Кенни Дьючер (2004/05)

Ссылки 

Футбольные клубы Шотландии
Футбольные клубы Шотландии, прекратившие существование